

Geografia 
 Gradina, città della Croazia nella Regione di Virovitica e della Podravina
 Grădina, comune romeno del distretto di Costanza

Altro 
 Gradina,  tipo di scalpello (scultura)
 Gradina, o castelliere, tipo di insediamento fortificato protostorico